Uta (Itàlia), municipi italià a la regió de Sardenya i a la Ciutat metropolitana de Càller
 Uta (gènere), gènere de llangardaixos abundants als deserts a l'oest de l'Amèrica del Nord
 Uta, forma de leishmaniosi cutània causada per Leishmania peruviana
 Pseudoquírids, una família de mamífers amb molts representants coneguts vulgarment com a utes